Mužská čtyřhra Barcelona Open Banco Sabadell 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do deblové soutěže barcelonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Feliciano López a Marc López, jehož členové nestartovali společně. Feliciano López nastoupil s Pablem Carreñem Bustou. V semifinále však podlehli Cabalovi s Farahem. Spoluhráčem Marca Lópeze se stal Marcel Granollers, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Klaasena a Salisburyho.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Kolumbijců Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který ve finále za 1.39 hodin zdolal turnajové britsko-brazilské dvojky Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali dvanáctou společnou trofej. Na okruhu jako pár odehráli přes 350 zápasů. Cabal vybojoval třináctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Faraha to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP Tour 2019